De West-Afrikaanse zwaluw (Cecropis domicella  synoniem: Hirundo domicella) is een vogel uit de familie van zwaluwen (Hirundinidae).

Verspreiding en leefgebied 
Deze zwaluw komt alleen voor in Afrika van Senegal en Gambia tot in het oosten van Soedan en wordt door BirdLife International beschouwd als ondersoort van de roodstuitzwaluw (Cecropis daurica).

Zwaluwen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Afrotropisch gebied